Lherm (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lherm (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje